Mužská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do singlové soutěže antukového římského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z dvoukolové kvalifikace prošlo sedm tenistů. Obhájcem titulu byla německá světová trojka Alexander Zverev, která do Říma přijela s devítizápasovou neporazitelností po zisku trofejí z Mnichova a Madridu v předcházejících dvou týdnech.

Vítězem se stal španělský druhý hráč světa Rafael Nadal, jenž ve finále přerušovaného deštěm zdolal německou světovou trojku Alexandra Zvereva po třísetovém průběhu 6–1, 1–6, 6–3. Ve vzájemné bilanci udržel neporazitelnost navýšením poměru na 5–0. V rozhodující sadě přitom dotahoval ztracené podání ze stavu gamů 1–3. Následně byla hra opakovaně přerušena pro dešťové přeháňky a v dalším průběhu si mallorský rodák šňůrou pěti her zajistil titul.

V probíhající sezóně si 31letý Nadal připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý osmý singlový titul na okruhu ATP Tour, čímž se v této statistice odpoutal od čtvrtého Johna McEnroea. Navýšil také rekordní počet osmi vítězství na Rome Masters, padesáti šesti triumfů z antuky a třiceti dvou trofejí v sérii Masters. Aktivní antukovou bilanci v roce 2018 Španěl vylepšil na sedmnáct výher k jediné porážce. Po týdenní přestávce se pošesté vrátil do čela světového žebříčku, kde zahájil 174. týden. Vystřídal tak Federera, jenž vynechal antukovou část sezóny. Ukončil také 9zápasovou neporazitelnost Zvereva.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2018